City of New Orleans steht für:
 New Orleans, größte Stadt im Bundesstaat Louisiana in den Vereinigten Staaten
 City of New Orleans (Zug), Personenzug zwischen Chicago und New Orleans in den Vereinigten Staaten
 City of New Orleans (Lied), Song des US-amerikanischen Folksängers Steve Goodman aus dem Jahre 1971